Ta-yang Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taiyang Shan (berg i Kina, lat 33,62, long 106,43), 
 Dayang Shan (ö), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar